Анато́лий Никола́евич Моро́зов:
 Морозов, Анатолий Николаевич (1937—2008) — советский футболист.
 Морозов, Анатолий Николаевич (род. 1973) — российский футболист, тренер.